Damon Graham Devereux Hill (London, 17. rujna 1960.) je bivši britanski sportski automobilist.

Sin Grahama Hilla, svjetski prvak u Formuli 1 1996. godine s bolidom Williams-Renault.

Pobjede u Formuli 1

Potpuni popis rezultata u Formuli 1
(legenda) (Utrke označene debelim slovima označuju najbolju startnu poziciju) (Utrke označene kosim slovima označuju najbrži krug utrke)

Svjetski prvaci u Formuli 1
Britanski vozači Formule 1